Rokeach ist der Familienname folgender Personen:

 Milton Rokeach (1918–1988), US-amerikanischer Sozialpsychologe
 Schalom Rokeach (1779–1855), chassidischer Zaddik

Rokeach bezeichnet außerdem:

 Eleasar ben Juda ben Kalonymos (um 1165–1238), Rabbiner in Worms